Telamon – w mitologii greckiej syn Ajakosa, ojciec Ajasa Wielkiego
 telamon (atlant) – podpora w formie posągu mężczyzny dźwigającego element architektoniczny (np. balkon, belkowanie, gzyms)
 telamon – tarcza macedońskiego falangisty
 Telamon – planetoida o numerze katalogowym 1749

Zobacz też 
 bitwa pod Telamonem – bitwa pomiędzy starożytnym Rzymem i Celtami